Vele hemels boven de zevende (roman), debuutroman van Griet Op de Beeck uit 2013 
Vele hemels boven de zevende (film), film gebaseerd op bovengenoemde roman uit 2017
Vele hemels boven de zevende (toneelstuk), toneelstuk gebaseerd op bovengenoemde roman